Panga steht für:

 die übliche südafrikanische Bezeichnung der Fischart Meerbrassen
 die Bezeichnung einer Machete im südlichen und südöstlichen Afrika
 die zentralamerikanische/mexikanische Bauart des Bootstyps Skiff
 eine Stadt in Burkina Faso
 Panga (Haapsalu), ein Dorf in der estnischen Gemeinde Haapsalu
 Panga (Saaremaa), ein Dorf in der estnischen Gemeinde Saaremaa